Termin  ima više značenja.

 Polienoinska masno kiselinska izomeraza, enzim
 Privatna finansijska inicijativa